Runeberg ist der Familienname folgender Personen:

Edvard Fredrik Runeberg (1721–1802), schwedischer Nationalökonom
Fredrika Charlotta Runeberg (1807–1879), finnlandschwedische Schriftstellerin.

Walter Magnus Runeberg (1838–1920), finnischer Bildhauer

Sonstiges:
Projekt Runeberg, Sammlung nordischer Literatur
Runeberg-Preis, finnischer Literaturpreis
Runeberg-Törtchen finnische Spezialität